Бугловка () — река на Украине, протекает по территории Лановецкого района Тернопольской области. Правый приток реки Жирак (бассейн Днепра).

Вытекает из источников южнее села Буглов, протекает через села Огрызковцы, Ванжулов и Карначевка, впадает в реку Жирак в Лановцах. Длина реки — 23 км, площадь водосборного бассейна — 179 км².

Литература 
 

Бассейн Горыни
Реки Лановецкого района